Příjmení Jankauskas, přechýleně Jankauskaitė (příjmení neprovdané ženy)/Jankauskienė (příjmení ženy, provdané za Jankauska)/Jankauskė (příjmení ženy, která nechce indikovat svůj rodinný stav), nosí více osobností:

Mužský tvar
 Algis Jankauskas (* 1982) – litevský fotbalista
 Edgaras Jankauskas (* 1975) – litevský fotbalista
 Eligijus Jankauskas (* 1998) – litevský fotbalista
Ženský tvar (neprovdané)
 Inga Jankauskaitė (* 1981) – litevská herečka, též vedoucí televizních pořadů
Ženský tvar (provdané)
 Ona Čebelytė-Jankauskienė (1894–1972) - milosrdná sestra, jako první (a jedna ze tří dosud) v Litvě obdarovaná řádem Mezinárodního Červeného kříže, medailí Florence Nightingalové a Velkokřížem Vytise 5. stupně
Podobná příjmení
 Jankovský
 Maciej Jankowski (* 1990) – polský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Litevská příjmení